Ренато Каттанео ():

 Ренато Каттанео (футболіст, 1903) (1903—1974) — італійський футболіст.
 Ренато Каттанео (футболіст, 1923) (1923—) — італійський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок